Лоркан () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Лоркан мак Келлайг — король Лейнстера (838 — не ранее 848 или 847/848—850/851)
 Лоркан мак Катайл — король Миде (862—864)
 Лоркан мак Фаэлайн — король Лейнстера (942—943)
 Лоркан Уа Туатейл — архиепископ Дублина (1162—1180), святой